A 2000. évi nyári olimpiai játékok női páros teniszversenyét a Venus Williams, Serena Williams alkotta amerikai duó nyerte, a hollandok kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Julie Halard-Decugis / Amélie Mauresmo (Negyeddöntő)
  Conchita Martínez / Arantxa Sánchez Vicario (Második kör)
  Laura Montalvo / Paola Suárez (Második kör)
  Nana Miyagi / Szugijama Ai(Második kör)

<ol start="5">
  Els Callens / Dominique van Roost (Elődöntős)
  Jelena Dokić / Rennae Stubbs (Második kör)
  Tina Križan / Katarina Srebotnik (Első kör)
  Amanda Coetzer / Liezel Huber (Első kör)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények 

N2